Mokrice est un toponyme qui peut désigner :
Mokrice, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
Mokrice, un village de Croatie situé dans la municipalité d'Oroslavje, comitat de Krapina-Zagorje.